Gotsé Deltchev (1872-1903), révolutionnaire bulgare ou macédonien (selon le point de vue) 
 Gotsé Deltchev, ville de Bulgarie nommée en l'honneur de Gotsé Deltchev.
 Gotsé Deltchev, quartier de la ville de Sofia (Bulgarie) nommé en l'honneur de Gotsé Deltchev.
 Gotsé Deltchev, village situé à Gazi Baba dans la ville de Skopje en république de Macédoine